Neck steht für:

 einen Wassergeist aus der germanischen Mythologie, siehe Wassermann (Mythologie)#Arten von Wassermännern
 Neck (Geologie), einen senkrechten Schlot eines Vulkans
 Neck.CNS (eigentlich Oliver Gelbrich), ein Grafik-Designer und Graffiti-Künstler aus Düsseldorf
 ein Teil mancher Toppsegel auf Segelschiffen, siehe Segel
 Neck (Wormerland), eine Siedlung der niederländischen Gemeinde Wormerland

Neck ist der Familienname von:
 Paul Neck (1891–1944), deutscher Lehrer und Widerstandskämpfer
 Rudolf Neck (1921–1999) österreichischer Historiker und Archivar

Neck. ist die Abkürzung für:
 Noël Martin Joseph de Necker (1729–1793), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Neck or Nothing Passage, Meerenge im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 NEC
 NEK